Ґардзениці-Другі () — село в Польщі, у гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства.

У 1975-1998 роках село належало до Люблінського воєводства.

Примітки 

Села Свідницького повіту (Люблінське воєводство)